Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du 11 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Marion Bartoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Corina Morariu.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Bali
2006 en Indonésie
Tennis en septembre 2006